Le nom Delaruelle provient du toponyme Ruelle (petite rue).

Variantes :
 Delruelle
 Laruel
 Laruelle

Patronyme

Delaruelle
 Xavier Depraz, né Delaruelle.
Aurélien Delaruelle, joueur français de Scrabble